Tremalzo bezeichnet:
 den Berg Monte Tremalzo in den italienischen Alpen 
 den Tremalzopass in den italienischen Alpen
 die Tremalzostrasse über den gleichnamigen Pass
 die Kalksteinsubformation Tremalzo Member